Мужская национальная сборная Японии по софтболу — представляет Японию на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Ассоциация софтбола Японии ().

В течение многих лет одна из ведущих софтбольных мужских сборных команд в мире, неоднократно была чемпионом или призёром чемпионатов мира и других крупных международных турниров уровня сборных.

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Азии

Примечания

См. также 
 Женская сборная Японии по софтболу

Ссылки 
 Ассоциация софтбола Японии (Japan Softball Association)
 Конфедерация софтбола Азии (SCA) (в веб-архиве)
 
 Международная федерация бейсбола и софтбола

Япония
Софтбол в Японии
Софтбол мужская